SJM est un code, qui signifie :
 Svalbard et île Jan Mayen, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)

SJM est une abréviation qui désigne :
 un membre des Serviteurs de Jésus et de Marie, congrégation religieuse catholique (également s.j.m.)
 Sociedade de Jogos de Macau (SJM) Holdings, la filiale de la Sociedade de Turismo e Diversões de Macau qui détient l'une des licences de jeu à Macao.